The Flower of Faith – cortometraggio del 1914 diretto da Francis J. Grandon
The Flower of Faith – film del 1916 diretto da Burton L. King